

Persone
 Amelio Gentiliano (216/226 circa – 290/300 circa) – filosofo neoplatonico
 Andrea Amelio (1986) – pallanuotista italiano
 Gianni Amelio (1945) – regista e sceneggiatore italiano
 Gil Amelio (1943) – informatico e dirigente d'azienda statunitense
 Lucio Amelio (1931-1994) – gallerista italiano

Altro
 Amelio – nome proprio di persona italiano maschile
 Palazzo Savino Amelio – edificio di Taranto sede del Sovrano militare ordine di Malta

Pagine correlate 
 Amelia
 D'Amelio